82-й чемпионат Украины по шахматам проходил в Киеве с 14 по 26 июня.

Участники

Таблица

Ссылки 
  Фінал чемпіонату України з шахів 2013 р. серед чоловіків
 Ukrainian Chess Championships 2013 на сайте theweekinchess.com

Чемпионаты Украины по шахматам
Июнь 2013 года
2013 год в шахматах
Спорт на Украине в 2013 году
Спортивные соревнования в Киеве